Улица Бори́са Богатко́ва — улица правобережной части Новосибирска, соединяющая магистрали Дзержинского и Октябрьского районов города. Является одной из крупнейших транспортных артерий правобережья.

Улица названа в 1957 году в честь Бориса Андреевича Богаткова (1922—1943) — русского советского поэта, героя Великой Отечественной войны (прежнее название — Локтевская). В июле 1977 года на улице открыт памятник Борису Богаткову. Автор памятника скульптор М. И. Меньшиков.

Улица Бориса Богаткова начинается у правобережной развязки Коммунального моста. Далее к ней примыкают улицы Белинского, Красноармейская, Воинская, Пролетарская, Федосеева, Молодёжная, Кошурникова, Андриена Лежена, Есенина. Заканчивается улица троллейбусным кольцом на пересечении с улицей Доватора c остановкой общественного транспорта под названием «Автопарк». Её протяжённость составляет около 5880 метров.

Примечательные здания и сооружения 

 На пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина находится кинотеатр «Горизонт».
 На пересечении улиц Бориса Богаткова и Кошурникова находятся 4 из 6 входов вестибюля № 1 станции метро «Золотая Нива».
 На пересечении улиц Бориса Богаткова и Кирова находится один из памятников архитектуры Новосибирска 1930-х годов — здание Новосибирского аффинажного завода (ранее в нём располагались сельскохозяйственный техникум и областная партийная школа.
 Средняя общеобразовательная школа № 19 — ранее в ней располагалось Первое двухклассное приходское мужское училище. Построено в 1912 году по проекту архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова.

Организации

Государственные органы 

 Военная прокуратура Новосибирского гарнизона.

Организации торговли 
 Октябрьский рынок

Образовательные учреждения 
 Средняя образовательная школа № 7;
 Средняя образовательная школа № 11;
 Средняя образовательная школа № 19;
 Средняя образовательная школа № 52;
 МБОУ «Лицей № 113»;
 Средняя образовательная школа № 186;
 Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики;
 Детский сад № 37 «Звёздочка»;
 Новосибирский Городской Педагогический Лицей им А. С. Пушкина.

Архитектура 
Отсчёт домов по улице Бориса Богаткова ведётся от транспортной развязки Коммунального моста, и начинается с дома № 10.
 От пересечения с Зыряновской ул. находятся современные жилые дома и студенческий городок СибГУТИ;
 От ул. Тургенева до Воинской ул. — частный сектор;
 От Воинской ул. до ул. Гаранина — старые двухэтажные армейские бараки;
 От ул. Гаранина и до ул. Доватора — крупнопанельные высотные дома и местами пятиэтажные «хрущёвки».

Памятники 

 Памятник Борису Богаткову. Установлен в 1977 году, скульптор — Михаил Меньшиков.

Транспорт

Автобусы 
 № 96, № 98, №79,№ 89,№95, №1096, №234, №258ж.

Маршрутное такси 
 № 1010, № 1019. № 1125, № 1029.

Троллейбусы 
 № 7, № 10, № 22, № 36.

Остановки 
 Октябрьский рынок — ул. Белинского — Красноармейская ул. — Воинская ул. — ул. Гаранина — Молодёжная ул. — станция метро «Золотая Нива» — кафе Лада — ул. Есенина — Автопарк (троллейбусное кольцо).

Интересные факты 

 Из-за огромного количества люков колодцев, находящихся на проезжей части и весьма ощущаемых при наезде на них, в народе улицу прозвали «Улицей 100 колодцев».

 Особенностью улицы является ежегодно осуществляемый ремонт коммунальных сетей (наиболее активно — в районе от пересечения улицы Богаткова с улицей Есенина до пересечения с улицей Лежена, а также в районе остановки Гаранина).

Примечания

Источники 
 ДубльГис Новосибирск (март 2012)

Литература

Ссылки 
 Концептуальные Основы Генерального плана
 Улица Бориса Богаткова на сервисе Яндекс.Панорамы

Бориса Богаткова
Улицы Новосибирска, названные в честь людей
Улицы Октябрьского района Новосибирска
Улицы Дзержинского района Новосибирска